Italian Rounders è un circuito di associazioni dedite al poker sportivo. Nel 2007 ha dato vita alla FEIPS (Federazione Italiana Poker Sportivo). Italian Rounders/Feips è retto da Domenico Tresa .

Sino al 2010 il circuito contava circa 150 circoli affiliati e oltre 15.000 tesserati. Italian Rounders è primario interlocutore con istituzioni, il presidente è stato negli ultimi anni unico relatore rappresentante il poker sportivo nei vari convegni istituzionali, non ultimi quelli tenuti all'Enada fiera nazionale del gaming.Continua a battersi per la regolamentazione del poker sportivo in Italia.

Tra le maggiori iniziative del circuito: il Campionato Internazionale di Poker di Campione d'Italia, l'University Poker Tour, l'IR Championship (Campionato Italiano di Texas Hold'em), i Campionati Regionali.
Unico organizzatore per l'Italia di eventi internazionali quali l'Unibet Open ed Master Cup Europe
Inoltre con il proprio brand e know how organizzativo ha preso parte al grosso della produzione televisiva di poker passata su Sky Sport e Poker Italia24.

Oggi con una regolamentazione mancata da parte dello stato italiano sul poker, ma con una giurisprudenza favorevole, sta rilanciando il proprio progetto di Network , dotando le associazioni affiliate di strumenti di gestione all'avanguardia e con una particolare attenzione agli aspetti di regolarità normativa a cui devono attenersi i club esercitanti il poker sportivo.

Tornei di poker sportivo